Zbigniew Boniek - um ex-futebolista polonês.
Óscar Boniek García - um futebolista profissional hondurenho, milita no Olimpia.
Desambiguações de sobrenomes